Иван Семёнович Семёнов:
 Семёнов, Иван Семёнович (1927—2004) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Семёнов, Иван Семёнович (? — 1865) — архитектор, академик и профессор Императорской Академии художеств.